Bochatay ist der Familienname folgender Personen:

 Fernande Bochatay (* 1946), Schweizer Skirennfahrerin
 Nicolas Bochatay (1964–1992), Schweizer Skirennfahrer
 Madeleine Bochatay (* 1944), französische Skirennfahrerin